Miejscowości:
 Kirkbride − wieś w Anglii, w Kumbrii

Osoby o tym nazwisku:
 Anne Kirkbride – brytyjska aktorka